IPF steht als Abkürzung für:
 Idiopathische pulmonale Fibrose (Idiopathische Lungenfibrose), eine Lungenerkrankung
 Information Presentation Facility der Firma IBM
 Institut für Post- und Fernmeldewesen, siehe Deutsche Post (DDR)
 Integrity Processing Facility, Kontrolle von Galileo (Satellitennavigation)
 Intergovernmental Panel on Forests, siehe Waldforum der Vereinten Nationen#Entwicklung
 International Pen Friends, eine Vereinigung, die Brieffreundschaften in alle Welt vermittelt
 International Powerlifting Federation, der Weltverband des Kraftdreikampfs
 Internationale Proletarischer Freidenker, eine Freidenker-Vereinigung zwischen 1930 und 1936
 IPF GmbH, siehe Neue deutsche Filmgesellschaft
 Itanium Processor Family, eine Prozessorarchitektur
 Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden

ipf steht für:

 Ipf, ein Zeugenberg der östlichen Schwäbischen Alb bei Bopfingen im Ostalbkreis (Baden-Württemberg)
 (29668) Ipf, einen Asteroiden
 Interchangeable Preservation Format, ein Archiv-Format für Datenträger, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/I
 IPFilter, auch ipf genannt, eine Software, die als Firewall oder zum Übersetzen von Internetadressen genutzt wird

Abkürzung